Tenisový turnaj ATP Mercedes Cup 2011 se konal ve dnech 11.–17. července v německém Stuttgartu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
  Gaël Monfils (1. kolo)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Florian Mayer (1. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Robin Kern
  Łukasz Kubot
  Cedrik-Marcel Stebe

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Pavol Červenák
  Victor Crivoi
  Federico del Bonis
  Jevgenij Donskoj

Následující hráč postoupil do hlavní soutěže jako šťastný poražený (LL):
  Bastian Knittel

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)  Christopher Kas /  Alexander Peya (semifinále)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2011